Влади́мир Алекса́ндрович Са́льников:
 Сальников, Владимир Александрович (1940—2010) — советский и российский актёр.
 Сальников, Владимир Александрович (1948—2015) — советский и российский художник и критик, теоретик современного искусства.